Карл Фредерик Акрелль () — шведский генерал-лейтенант, инженер, картограф и педагог.

Биография 
Карл Фредерик фон Акрелль родился в Стокгольме 13 января 1779 года в семье гравера на меди Фредерика Акрелля (27 мая 1748 — 6 ноября 1804).

Поступив очень рано на военную службу, он вскоре был привлечен к землемерным и фортификационным работам, а затем принимал участие в 1813 году в сражениях у Гросберена, при Денневице и под Лейпцигом.

В 1808 году женился на Маргарет Гилленхаммер ().

Возведенный в 1819 году в дворянское достоинство, он занимал с 1831 по 1856 должность начальника вновь открытого , а с 1854 по 1862 и должность начальника им же организованного шведского телеграфного ведомства.

Акрелль издал целый ряд карт Швеции, которые отличаются как своею точностью, так и техническим исполнением; именно: большую карту всей Швеции вместе с топографическим и статистическим описанием (последнее также на немецком и французузском языках), карта дорог Швеции, карта для путешественников по южной Швеции, морские карты и т. д.

Для кадетов военной академии в Карлберге, учителем которого он был в 1807—1827 гг., Карл Фредерик фон Акрелль написал сочинение «Föreläsningar i Fortification» (Стокгольм, 1811).

В часы досуга он занимался гравированием на меди, в чем проявлял большое искусство.

Карл Фредерик фон Акрелль скончался 11 сентября 1868 года.

Награды 
 Орден Меча, рыцарский крест (RSO1kl) (1 ноября 1813, Королевство Швеция)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (9 мая 1814, Российская империя)
 Золотая медаль «За храбрость на суше» (май 1816, Королевство Швеция)
 Дворянский титул (21 мая 1819, Королевство Швеция)
 Орден Меча, командорский крест (KSO1kl) (11 мая 1838, Королевство Швеция)
 Орден Меча, командорский крест со звездой (большой крест) (KmtkSO) (28 апреля 1848, Королевство Швеция)
 Орден Святого Олафа, большой крест (StkNS:tOO) (12 июня 1855, Королевство Норвегия)
 Орден Данеброг, большой крест (StkDDO) (2 декабря 1858, Королевство Дания)

Ссылки 
 Акрель Карлъ-Фридрихъ // 
 
 Использованы материалы шведского раздела Википедии.

Генералы Швеции
Картографы Швеции
Педагоги Швеции
Картографы XIX века
Члены Шведской королевской академии наук